Sauzet (Drôme)
Sauzet (Gard)
Sauzet (Lot)